Treml ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred K. Treml (1944–2014), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Franz Tausch-Treml (1901–1986), deutscher Politiker (DSAP, SPD)
 Friedrich Treml (1816–1852), österreichischer Maler
 Hans Treml (1883–1941), österreichischer Politiker (SDAP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Ignaz Treml (1847–1931), österreichischer katholischer Geistlicher und christlichsozialer Politiker
 Manfred Treml (* 1943), deutscher Historiker, Ausstellungsexperte und Museumsvermittler
 Martin Treml (* 1959), deutscher Religionswissenschaftler und Judaist, Editor
 Sabine Treml (* 1991), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Tremel
 Tremmel